Mack peut faire référence à :

Personnalités 

 Allison Mack (1982-), actrice germano-américaine ;  
 Brice Mack (1917-2008), réalisateur et dessinateur de décor américain ;  
 Charles Emmett Mack (1900-1927), acteur américain ;  
 Christy Mack (1991-),  actrice pornographique américaine.
 Connie Mack (1862-1956), joueur de baseball américain.
 Connie Mack III (1940-), homme politique américain.
 Connie Mack IV (1967-), homme politique américain.
 Craig Mack (1971-2018), rappeur américain.
 David Mack (1961-), policier et criminel américain.
 David W. Mack (1972-), scénariste et dessinateur de comics américain.
 Franz Mack (1921-2010), chef d'entreprise allemand.
 George Mack (1899-1963), ornithologue et collectionneur australien.
 Heinz Mack (1931-), artiste allemand.
 Helen Mack (1913-1986), actrice américaine.
 Helen Mack Chang (née en 1952), militante guatémaltèque des droits de l'homme.
 Jürgen Mack (1958-), chef d'entreprise allemand.
 Karl Mack (1752-1828), général autrichien.
 Kayla Mack (1989), joueuse de rugby à XV canadienne.
 Khalil Mack (1991-), joueur de football américain.
 Kyle Mack (1997-), snowboardeur américain.
 Hughie Mack (1884-1927) Acteur Américain. 
 John E. Mack (1928-2004), psychiatre et universitaire américain.
 Lee Mack (1968-), acteur britannique.
 Lonnie Mack (1941-2016), chanteur de rock 'n' roll, blues et country américain.
 Marion Mack (1902-1989), actrice américaine.
 Marlon Mack (1996-), joueur de football américain.
 Max Mack (1884-1973), réalisateur, scénariste et acteur allemand.
 Pauline Gracia Beery Mack (1891-1974), chimiste, économiste domestique et administratrice d'université américaine.
 Red Mack (1937-2021), joueur américain de football américain.
 Reinhold Mack (?-), producteur et ingénieur du son allemand.
 Roland Mack (1949-), chef d'entreprise allemand.
 Sam Mack (1970-), basketteur américain.
 Shelvin Mack (1990-), basketteur américain.
 Timothy Mack (1972-), sportif américain.
 Toney Mack (1967-), joueur américain de basket-ball.
 Willard Mack (1873-1934), réalisateur, dramaturge et acteur américano-canadien.
 Mack 10 (1971-), rappeur américain.
 MC Mack (1975-), rappeur américain.
 Mack. est l'abréviation botanique standard de Kenneth Kent Mackenzie.

Entreprises 
 Mack Holding GmbH, consortium allemand.
 Mack Trucks, constructeur de camions américain.
 Mack Rides, constructeur de montagnes russes.

Lieu 
 Thomas & Mack Center, salle omnisports située à Las Vegas.

Jeu 
 Mary Mack, jeu de main anglo-saxon.

Homonymie de patronyme